

Onomastica
Anania – nome proprio di persona ebraico maschile

Persone

Personaggi storici
Anna (abbreviazione di Anania) – sommo sacerdote ebraico durante la prima guerra giudaica dal 6 al 15, suocero di Caifa
Anania o Sadrach – personaggio del libro di Daniele
Anania – marito di Saffira, citato negli Atti degli Apostoli
Anania di Damasco –  vescovo e santo, citato negli Atti degli Apostoli, restituì la vista a Paolo di Tarso
Anania di Shirak – astronomo e geografo armeno

Cognome
Elizabeth Anania – più nota come Elizabeth Edwards (1949-2010), avvocato e politica statunitense
Giovanni Lorenzo d'Anania (Taverna, circa 1545-1609) – geografo e teologo italiano
Luca Anania (1980) – calciatore italiano

Altro
Anania – 'Ndrina del crotonese

Altri progetti